Bocklet steht für:

Ortsname

Bad Bocklet in Unterfranken

Familienname

 Bara von Bocklet-Freiheim (19. Jh.), österreichische Schauspielerin und Schauspielpädagogin
 Heinrich von Bocklet (1850–1926), österreichischer Pianist, Musikpädagoge und Komponist
 Karl Joachim Maria von Bocklet (1760–1804), deutscher Historiker
 Carl Maria von Bocklet (1801–1881), österreichischer Violinist, Pianist und Musikpädagoge
 Marcus Bocklet (* 1964), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Paul Bocklet (1928–2009), deutscher römisch-katholischer Prälat; „Seelsorger der Politik“ 
 Reinhold Bocklet (* 1943), deutscher Politiker (CSU) und Abgeordneter des Europäischen Parlaments